Masque může být:
 Masque – žánr hudebního divadla
 Masque (album, Kansas) – album americké skupiny Kansas
 Masque (album, Manfred Mann's Earth Band) – album britské skupiny Manfred Mann's Earth Band
 Masque (album, The Mission) – album britské skupiny The Mission
 Masque (album, ProjeKct Three) – album britské skupiny ProjeKct Three
 Masques – album britské skupiny Brand X
 Masque (skupina) – americká metalová skupina